Baia Grande kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lagoa Landi, sjö, Mato Grosso, 
 Baía Grande (sjö i Brasilien), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar